Municipio de Richwood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Richwood (condado de Jersey, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jersey.
 Municipio de Richwood (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de Richwood (condado de McDonald, Misuri), un municipio ubicado en el condado de McDonald.